A Quick-Step–Alpha Vinyl (UCI csapatkód: DQT) (korábban Quick Step-Innergetic, Quick Step-Davitamon, Quick Step, Omega Pharma–Quickstep és Etixx–Quick Step, Quick Step Floors, Deceuninck–Quick-Step) egy belga profi kerékpárcsapat, melyet a belga Quick-Step szponzorál. Jelenleg WorldTeam besorolással rendelkezik, ami a legmagasabb szintű besorolás. A csapat évek óta az egyik legeredményesebb az országúti kerékpározásban, gyakran hívják őket Wolfpacknek, azaz farkasfalkának. 2021-ben a 65 győzelemmel messze a legsikeresebb csapat voltak. A legismertebb versenyzőik jelenleg Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel, Kasper Asgreen és Mark Cavendish.

Keret (2023)

Jegyzetek

Források 
Hivatalos honlap

Kerékpárcsapatok
Kerékpársport Belgiumban